Branisko ist der Name:

 eines Gebirges in der Slowakei, siehe Branisko (Gebirge)
 eines Gebirgspasses, siehe Braniskopass
 eines Tunnels, siehe Branisko-Tunnel